Кюрсе́-сюр-Дів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 211,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Кюрсе-сюр-Дів на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Кюрсе-сюр-Дів
 [ Розташування муніципалітету Кюрсе-сюр-Дів на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна